Soest pode referir-se a:

 Soest (Alemanha), cidade da Alemanha no estado de Renânia do Norte-Vestfália.
 Soest (distrito), distrito da Alemanha no estado de Renânia do Norte-Vestfália.
 Soest (Países Baixos), município e cidade dos Países Baixos no estado da província de Utrecht. 

Desambiguação